A 2018. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női tömegrajtos versenyszámát február 24-én rendezték. Az aranyérmet a japán Takagi Nana nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
Mindkét elődöntőben 12 versenyző vett részt. A verseny 16 körből állt. A 4., 8. és a 12. kör után az első három helyen beérkező versenyző 5, 3, valamint 1 pontot kapott. A 16. kör után első három helyen beérkező versenyző 60, 40, valamint 20 pontot kapott. A versenyzőket a szerzett pontok, majd a végső időeredmények alapján rangsorolták. Az első nyolc versenyző jutott a döntőbe.

A döntőt ugyanilyen formátumban rendezték, 16 versenyzővel.

Elődöntők
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján
 ADV: továbbjutás bírói döntés alapján

Döntő

Források 

Ntömeg